Osoby o tym nazwisku:
 Billy Sandow – amerykański wrestler i trener
 Damien Sandow – amerykański wrestler
 Eugen Sandow – niemiecki kulturysta